Per Palmaro si può intendere:

Persone 
 Mario Palmaro (Cesano Maderno, 1968 – Monza, 2014) – scrittore e docente italiano.

Località 
 Palmaro  – frazione del comune ligure di Prà